Daday kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugen von Daday

Auktorsförkortningar